Миров — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Миров, Лев Борисович (1903—1983) — советский артист эстрады, актёр и конферансье. народный артист РСФСР.
 Миров, Натан (род. 1986) — артист музыкального лейбла Black Star lnc.
 Миров, Сергей Геннадьевич (род. 1958) — продюсер, музыкант, теле- и радиоведущий.
 Абрамов-Миров, Александр Лазаревич (1895—1937) — один из руководителей военной разведки СССР, глава ОМС Коминтерна в 1926 году.

Топоним 
 Миров (нем. Mirow) — город в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Миров (чеш. Mírov) — село района Шумперк Оломоуцкого края Чехии.
 Миров — замок в Чехии.
 Мирув — город в Польше, Силезское воеводство.
 Мирув — гмина там же.

См. также 
 Немиров
 Мировка